Alleman bezeichnet:

 Alleman (Iowa), Ortschaft im US-Bundesstaat Iowa
 Alleman, Originaltitel des Oscar-nominierten Dokumentarfilms Zwölf Millionen
 Alleman Creek, Fluss im US-Bundesstaat Iowa
 Alleman Lake, Stausee im US-Bundesstaat Illinois
 als Familiennamen:
 Fabrice Alleman (* 1967), belgischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Ahlmann
 Allemann
 Aleman
 Alemann
 Allemano
 Allman
 Allmann